INBS est un sigle, qui signifie :
 Installation Nucléaire de Base Secrète : il s'agit d'un terme consacré dans le secteur nucléaire français ; le caractère secret a trait à la Défense Nationale de la France.
Voir aussi: INB.

Sigle de 4 caractères